Витали (, буквально: «жизненные») — распространенная итальянская фамилия.

 Витали, Джованни Батиста (1632—1692) — итальянский композитор.
 Витали, Джузеппе (1875—1932) — итальянский математик.
 Витали, Иван Петрович (1794—1855) — русский скульптор.
 Витали, Лука (род. 1986) — итальянский профессиональный баскетболист.
 Витали, Марио (1866—1932) — итальянский пианист, композитор, музыкальный педагог.
 Витали, Томазо Антонио (1663—1745) — итальянский композитор, сын Дж. Б. Витали.

См. также 
 Витале
 Теорема Витали
 Виталий (значения)

Примечания